Ryglewski ist der Familienname folgender Personen:

 Sarah Ryglewski (* 1983), deutsche Politikerin (SPD) und Politikwissenschaftlerin
 Tim Cordßen-Ryglewski (* 1976), deutscher politischer Beamter